Filips van Nevers (oktober 1389, Villaines-en-Duesmois – 25 oktober 1415, Slag bij Azincourt), vanaf 1404 graaf van Nevers en vanaf 1406 graaf van Rethel, was de jongste zoon van Filips de Stoute, hertog van Bourgondië, en Margaretha van Male, gravin van Vlaanderen, Nevers en Rethel.

Levensloop
Als jongste zoon had Filips weinig uitzicht op een eigen leen, maar in 1404 kreeg hij van zijn oudste broer Jan zonder Vrees, toen deze hun vader opvolgde als hertog van Bourgondië, het graafschap Nevers als apanage, en twee jaar later (1406) schonk ook zijn broer Anton hem zijn graafschap Rethel, toen deze hertog van Brabant werd. Hij zou zijn broer Jan zonder Vrees steunen in zijn conflict met Lodewijk I van Orléans, maar weigeren deel te nemen aan de onderhandelingen met Hendrik V van Engeland. Hij nam op 25 oktober 1415 aan het hoofd van 1200 van zijn mannen deel aan de Slag bij Azincourt, waarin hij zou sneuvelen.

Zijn lichaam, dat provisoir werd begraven in de kathedraal van Thérouanne, werd nadien overgebracht naar de Cisterciënzerabdijkerk van Notre-Dame d'Élan, gelegen in het graafschap Rethel.

Filips zou op 9 april 1409 te Soissons met Isabella van Coucy, hertogin van Soissons (-1411), trouwen, dochter van Engelram VII van Coucy, graaf van Soissons, en Isabella van Lotharingen, met wie hij twee jonggestorven kinderen had:
 Filips, geboren in 1410 en gestorven tussen 1411 en 1415
 Margaretha, geboren in 1411 en gestorven tussen 1411 en 1412
Hij hertrouwde op 20 juni 1413 in Beaumont-en-Artois met Bonne van Artesië (1396-1425) en had bij haar twee zonen:
 Karel (1414-1464), graaf van Nevers en Rethel
 Jan (1415-1491), graaf van Étampes, Nevers, Rethel en Eu

Voorouders

Noten

Huis Valois-Bourgondië
Graaf van Nevers
Graaf van Rethel
Persoon in de 15e eeuw